Tân Mai (Đồng Nai), een phường in Thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
 Tân Mai (Hanoi), een phường in Quận Hoàng Mai, provincie Hà Nội.
 Tân Mai (Hòa Bình), een xã in Huyện Mai Châu, provincie Hòa Bình.